Castanheira puede hacer referencia a:

 Castanheira, freguesia portuguesa del municipio de Trancoso.
 Castanheira, freguesia portuguesa del municipio de Mogadouro.
 Castanheira, freguesia portuguesa del municipio de Paredes de Coura.
 Castanheira, freguesia portuguesa del municipio de Guarda.
 Castanheira do Ribatejo, freguesia portuguesa del municipio de Vila Franca de Xira.
 Castanheira do Vouga, freguesia portuguesa del municipio de Águeda.
 Castanheira de Pera, municipio portugués del distrito de Leiría.
 Castanheira, municipio brasileño del estado de Mato Grosso.